Sombrerete kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sombrerete, Zacatecas, 
 Sombrerete (kommun), Zacatecas, 
 Sombrerete, Guanajuato, Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar